Barito Kuala ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 317.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Banjar ist Marabahan.

Geographie 
Barito Kuala liegt im Westen von Kalimantan Selatan mit einem kleinen Zugang zum Meer. Es grenzt im Westen an die Provinz Kalimantan Tengah. Im Osten grenzt es an die Regierungsbezirke Tapin und Banjar sowie an die Hauptstadt der Provinz, Banjarmasin. Administrativ unterteilt sich Barito Kuala in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 201 Dörfern, davon 195 Desa und 6 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Barito Kuala 316.896 Menschen, 160.915 Männer und 155.981 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 106 Personen pro Quadratkilometer. 99 Prozent der Einwohner sind Muslime, das restliche Prozent teilen sich vereinzelte Christen, Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)